Yilan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yilan Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Yilan (häradshuvudort), Heilongjiang,

Taiwan 

 Yilan (län), Taiwan, 
 Yilan (länshuvudort), Taiwan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar